Минские соглашения:
 Ми́нские соглаше́ния — комплекс документов, оформивший правовые отношения между бывшими союзными республиками СССР, в частности принятый 22 января 1993 года в Минске на встрече в верхах СНГ Устав Содружества; также «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (Минская Конвенция, 22 января 1993).
 В контексте войны в Донбассе
 Минский протокол — соглашение, подписанное 5 сентября 2014 года в Минске, предусматривавшее, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины.
 Минский меморандум — меморандум, подписанный 19 сентября 2014 года в Минске, во исполнение п. 1 Протокола.
 Второе минское соглашение (официально — Комплекс мер по выполнению Минских соглашений) — документ, согласованный на встрече в верхах в Минске 11—12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четвёрки» и подписанный контактной группой, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ, с целью деэскалации вооружённого конфликта на востоке Украины.

Примечания